Jeremiah McCarthy, ameriški hokejist, * 1. marec 1976, Boston, Massachusetts, ZDA.

McCarthy je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V sezonah 2006/2007 in 2007/2008 je igral za HDD ZM Olimpijo, v sezoni 2007/2008 lige EBEL je v rednem delu na štiridesetih tekmah desegel pet golov in šest podaj, v končnici pa na petnajstih tekmah dve podaji.

Pregled kariere

|-
| Harvard University
| NCAA
| 94/95
|
| 25
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 95/96
|
| 32
| 4
| 12
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 96/97
|
| 32
| 4
| 9
| 13
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 97/98
|
| 28
| 11
| 10
| 21
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 98/99
|
| 59
| 5
| 10
| 15
| -11
| 37
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +2
| 0
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 98/99
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 99/00
|
| 33
| 10
| 25
| 35
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 99/00
|
| 43
| 5
| 9
| 14
| -6
| 16
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 00/01
|
| 69
| 6
| 12
| 18
|
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 01/02
|
| 74
| 7
| 28
| 35
| +19
| 43
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| Amur Tigers Khabarovsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 02/03
|
| 44
| 1
| 16
| 17
| -19
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 02/03
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 03/04
|
| 79
| 7
| 15
| 22
| -17
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 39
| 2
| 6
| 8
| +15
| 28
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| HC Milano
| Serie A
| 06/07
|
| 27
| 3
| 11
| 14
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 40
| 5
| 6
| 11
| -1
| 28
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| +2
| 14
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |658
| bgcolor="#7FFF00" |77
| bgcolor="#7FFF00" |184
| bgcolor="#7FFF00" |261
| bgcolor="#7FFF00" |-29
| bgcolor="#7FFF00" |443
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |26
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Missouri River Otters
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti HK Amur Habarovsk
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti HC Milano
Hokejisti HK Olimpija